Майкл Джерард Дойл (), также известный как Мик Дойл (; 13 октября 1941, Каслайленд — 11 мая 2004, около Данганнона) — ирландский регбист и регбийный тренер, наставник сборной Ирландии в 1984—1987 годах.

Биография

Игровая карьера 
Родился 13 октября 1941 года в Каслайленде (графство Керри, Республика Ирландия). Регби занялся во время учёбы в колледже Ньюбридж (графство Килдэр). Учился в университетском колледже Дублина на врача-ветеринара, выступал за его регбийную команду. Также учился в Кембридже (участник матча 1965 года против ), в Эдинбургском университете (клуб «Эдинбург Уондерерс») и колледже Блэкрок (игрок команды колледжа).

23 января 1965 года Дойл дебютировал за сборную Ирландии матчем против Франции, занеся попытку в матче (в те годы за попытку давались три очка). Он играл на позиции фланкера, всего провёл 20 матчей за сборную и набрал две попытки (вторую положил 11 марта 1967 года в матче против Уэльса и принёс команде победу). В 1967 году совершил . 8 июня 1968 года, будучи игроком «Британских и ирландских львов», сыграл тест-матч против Южной Африки, проходивший в рамках  (матч «Львы» проиграли). Последнюю игру сыграл 26 октября 1968 года против Австралии, выступая со своим братом Томми Дойлом.

Тренерская карьера 
По окончании игровой карьеры Дойл стал тренером, руководя командой Ленстера в чемпионатах провинций Ирландии: с 1979 по 1983 годы его команда выигрывала всеирландский чемпионат. Тренерскую деятельность он совмещал с работой врачом-ветеринаром (специализировался на лечении домашних птиц). В 1984 году он стал тренером сборной Ирландии, выиграв с ней в 1985 году Кубок пяти наций и Тройную корону: команда Дойла исповедала быстрый скоростной стиль игры. 16 апреля 1986 года он руководил командой «Британских и ирландских львов» в матче против сборной мира (поражение «Львов» 7:15).

В 1987 году Дойл впервые вывел команду на чемпионат мира в Новой Зеландии. Команда вышла в четвертьфинал, уступив сборной Австралии, однако не это стало главным событием на том турнире для Дойла — на торжественном банкете по случаю открытия он перенёс инфаркт миокарда и был госпитализирован в больницу Окленда накануне матча против Уэльса. Обязанности тренера исполнял Джим Дэвидсон. Тренеру лично звонил Чарльз Хоги, чтобы узнать состояние его здоровья.

Карьера журналиста 
После карьеры тренера работал в СМИ: освещал матчи по регби на RTÉ (в том числе на ), начиная с чемпионата мира 1991 года. Вёл колонки в газетах The Evening Herald и Sunday Independent, на телевидении вёл воскресную вечернюю программу «Rugby After Dark», где показывались лучшие моменты матчей.

Личная жизнь 
Дважды был женат: первая супруга Линн (сын и две дочери), вторая супруга Мэнди (есть дочь). В 1996 году Дойл перенёс второй сердечный приступ и кровоизлияние в мозг. Историю о своей борьбе за жизнь он изложил в своей автобиографии «1.06: Жизнь в овертайме»: по его словам, ему пришлось учиться заново ходить.

11 мая 2004 года Дойл разбился в автокатастрофе у Данганнона: его автомобиль столкнулся с грузовиком на дороге Ома — Данганнон.

Достижения

Игрок 
 Участник турне сборной Ирландии по Австралии: 1967
 Участник турне «Британских и ирландских львов» по Южной Африке: 1968

Тренер 
 Чемпион провинций Ирландии: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 («Ленстер»)
 Победитель Кубка пяти наций: 1985 (Ирландия)
 Обладатель Тройной короны: 1982, 1985
 : 1985

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты Ирландии
Игроки сборной Ирландии по регби
Регбийные тренеры Ирландии
Регбисты Британских и ирландских львов
Тренеры сборной Ирландии по регби
Выпускники Университетского колледжа Дублина
Выпускники Эдинбургского университета
Выпускники Кембриджского университета
Игроки РК «Эдинбург Уондерерс»
Игроки РК «Блэкрок Колледж»
Игроки РК «ЮКД»